Ел Браво има више значења:

 Ел Браво (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Браво (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Браво (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Браво (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику